Марксистская:

 Марксистская — улица в Москве.
 «Марксистская» — станция московского метро, названная по улице, на которой находится.

См. также 
 Марксистская улица (значения)